Лекции Чарльза Элиота Нортона, иначе — Нортоновские лекции () — ежегодные курсы лекций, которые читаются на кафедре поэзии имени Чарльза Элиота Нортона в Гарвардском университете.

История 
Кафедра поэзии (в самом широком смысле слова, включая музыку, живопись, архитектуру) была основана в 1925 году в память о гарвардском профессоре Чарльзе Элиоте Нортоне (1827—1908), историке европейского искусства, журналисте и эссеисте, переводчике Данте, друге Рёскина и Карлейля, Эдварда Фицджеральда и Лесли Стивена. С тех пор по приглашению университета крупнейшие представители творческих профессий, выдающиеся деятели гуманитарной науки и культуры получают право в течение учебного или календарного года прочитать шесть лекций на избранную ими тематику; в качестве сквозной для всего проекта выступает тема традиции. Впоследствии лекционный курс, как правило, публикуется университетским издательством (названия книг при этом не всегда совпадают с названием прочитанного курса).

Лекторы и лекции 

Гарвардский университет
Почётные лекции